Чистец лавандолистный () — вид полукустарников рода  семейства .

Распространение и экология 
Распространён в Иране, Ираке, Турции, Закавказье и горном Туркменистане.

Растёт в горных районах, по южным каменистым склонам.

Ботаническое описание 
Полукустарничек высотой 10—20 см. Стебли многочисленные, приподнимающиеся, у основания деревенеющие, голые.

Листья многочисленные, линейно-ланцетные или продолговатые, с параллельным жилкованием, серые, суженные в черешок.

Соцветие продолговатое из 4—6-цветковых мутовок; прицветники почти щетинковидные или линейные; чашечка с узколинейными зубцами; венчик ярко-розовый.

Орешки яйцевидные, голые.

Классификация

Таксономия 
Вид Чистец лавандолистный входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Азии